Salisbury Island ist der Name folgender Inseln:

 Salisbury Island (Nunavut), Insel in der Hudsonstraße, Kanada
 Salisbury-Insel, Insel im Franz-Josef-Land, Russland
 Salisbury Island, früherer Name von Iona Island (New York), Insel im Hudson River, Vereinigte Staaten
 Salisbury Island, eine Insel in der Bucht von Durban (Südafrika) und der Standort eines ehemaligen Marinestützpunktes im Hafen Durban.